Ženski odbojkaški klub "Župa Dubrovačka"  (ŽOK "Župa Dubrovačka"; Župa Dubrovačka Mlini; Župa dubrovačka) je ženski odbojkaški klub iz Mlina, općina Župa dubrovačka, Dubrovačko-neretvanska županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2020./21. "Župa Dubrovačka" se natječe u "Prvoj B hrvatskoj odbojkaškoj ligi - Skupina Jug, ligi trećeg stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene.

O klubu 
ŽOK "Župa Dubrovačka" je osnovan 18. siječnja 2006. godine, te se pretežno natjecao u "2. hrvatskoj ligi - Jug", do 2020. godine, kada ulazi u "1. B hrvatsku ligu - Jug".  
Klub je također član "ajednice sportova Općine Župa dubrovačka".

Uspjesi

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 Župa dubrovačka 
 Mlini

Vanjske poveznice 
 ŽOK Župa dubrovačka, facebook stranica 
 natjecanja.hos-cvf.hr, ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA 
 ossdz.hr, ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA 
 zajednicasporta-zupadubrovacka.hr, Ženski odbojkaški klub Župa dubrovačka 
 sportilus.com, ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB ŽUPA DUBROVAČKA 
 zajednicasporta-zupadubrovacka.hr 
 zupanet.hr, odbojka 
 zupcica.hr, Dvoranski sportovi

Izvori 
 
 poslovna.hr, Ženski odbojkaški klub Župa Dubrovačka 
 fininfo.hr, ŽOK "ŽUPA DUBROVAČKA" 
 bisnode.hr, Ženski odbojkaški klub "Župa Dubrovačka" 
  

 

 
Hrvatski ženski odbojkaški klubovi